Assignació universal per fill (del seu nom en castellà Asignación Universal por Hijo), ajut de la seguretat social per fills a l'Argentina
 AUH també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional d'Abu Dhabi, aeroport situat prop de la ciutat d'Abu Dhabi, als Emirats Àrabs Units
 auh també és el codi ISO 639-3 de l'aushi, llengua parlada a Zàmbia i a la República Democràtica del Congo